5 nazwanych cieków w Polsce:
 Nowy Rów – rów wodny, dopływ jeziora Bukowo
 Nowy Rów – rów wodny, dopływ Jezierzycy 
 Nowy Rów – kanał wodny, dopływ Rudnej
 Nowy Rów – rów wodny, dopływ Zalewu Szczecińskiego

Zobacz też 
 Nowy Kanał